Цементнозаводский — микрорайон (бывший посёлок городского типа) в городском округе Воркута Республики Коми в 18 км к северо-востоку от города Воркуты.

Расположен на левом берегу реки Воркута.

Основан в 1947 году как лагерный посёлок при строительстве цементного завода. С 14 августа 1957 года по 2002 годы имел статус посёлка городского типа, подчинялся Горняцкому райсовету Воркуты. В настоящее время микрорайон посёлка Северного, почтовый адрес пос. Северный-1.

В 1959 году рабочие посёлки Хальмер-Ю и Цементнозаводский с прилегающей к ним территорией залегания угольного пласта: Воргашорского, Сырягинского и Хальмер-Юского угольных месторождений были переданы из Ненецкого НО в Коми АССР.

История 
Рабочий посёлок Цементнозаводский основан в 1947 году, как лагерный посёлок при строительстве цементного завода. В связи с открытием Воркутинского цементного завода 14 августа 1957 года получил название Цементозаводский. Планируемое население посёлка было намечено в 4000 чел., для чего были построены дорога с бетонным покрытием, связывающая посёлок с городом Воркута, жилые здания, школа, магазины, детские сады и другие объекты инфраструктуры.

Промышленность 
Первая очередь Воркутинского цементного завода была сдана в эксплуатацию 15 сентября 1950 года с проектной мощностью 28 тысяч тонн цемента в год. 1 января 1953 года в строй вступила вторая очередь завода. Это было единственное предприятие в европейском Заполярье, производящее цемент и минеральную продукцию.

В составе цементного завода был построен цех, позднее самостоятельный завод железо-бетонных изделий. 

Воркутинский цементный завод был градообразующим предприятием посёлка Цементозаводский. В 2002 году прошёл процедуру банкротства, завод ЖБИ (железо-бетонных изделий),который изготавливал свою продукцию на основе сырья Воркутинского цементного завода. В 2003 году было создано ООО «Воркутацемент», проведены оптимизация числа работающих сотрудников, технические характеристики предприятия, налажены источники сбыта продукции.

Полностью деятельность Воркутинского цементного завода была прекращена в 2017 году.

Демография 
 1959 г. — 1531 чел.
 1979 г. — 5200 чел.
 2002 г. — 2246 чел.
 2009 г. — 1600 чел.
 2021 г. -    5 чел.

С начала 2000-х годов регулярно появляется информация о закрытии посёлка. Одним из факторов, препятствующим полному выполнению этого решения, наряду с недостаточным финансированием программы переселения, является расположение на территории посёлка войсковой части и группы плавания в КСК «Цементник».

Закрыт в 2017 году.

Спорт

Плавание 
Клубно-спортивный комплекс (КСК «Цементник») построен в 1976 году. КСК — первое крытое концертно-спортивное сооружение воркутинского района, представляет из себя несколько площадок: кинозал вместимостью 500 мест, 25 метровый бассейн и зал для проведения соревнований по игровым видам спорта, вместимостью до 200 зрителей соответственно.

Во дворце спорта действуют секции по занятиям мини-футболом, шахматами, гиревым спортом, художественная самодеятельность.

С начала 1980-х годов открыта школа плавания, в которой занимались: дети посёлка, а также другие юные спортсмены воркутинского района и города Воркуты. За это время тренерским составом были подготовлены спортсмены, в дальнейшем привлекавшиеся к соревнованиям в составе сборной России.
К ним относятся чемпионы и призёры первенств мира, Европы и Олимпийских игр: ЗМС А. Вятчанин, ЗМС А. Поляков, ЗМС А. Иваненко, МСМК победитель этапа кубка мира, чемпионка России Е. Горшкова и ряд других спортсменов.
В школе плавания работают или работали такие известные специалисты как заслуженные тренеры России Вятчанины: Ирина Германовна и Аркадий Фёдорович, а также заслуженные тренеры России Денис и Людмила Шаляпины.

В настоящее время, в связи резким уменьшением количества жителей пгт Цементнозаводский, закрытием общеобразовательной школы № 37, отъездом некоторых ведущих специалистов, школа плавания переживает сложные времена, в основном из-за недостаточного количества занимающихся детей, но достаточно регулярно представляет спортсменов в сборные команды страны разных возрастов.

Футбол 
Футбольный клуб Цементник

В 70-х, начале 80-х годов, в результате регулярного вложения существенных, в особенности по тем временам, финансовых и бытовых ресурсов, в команду приглашались достаточно квалифицированные опытные спортсмены из команд 1 и 2 лиг чемпионата СССР. На призывных пунктах УССР и РСФСР отбирались талантливые юниоры призывного возраста, которые впоследствии проходя срочную службу в базирующейся на территории посёлка войсковой части 34575, одновременно привлекались на матчи и тренировки команды. Построен стадион вместимостью до 1500 посадочных мест, а также база отдыха.

 Чемпион, обладатель кубка республики и зоны «Север» РСФСР
 Кубок РСФСР по футболу 1973 финал «Цементник» — Прогресс Киров 2:3
 Кубок СССР по футболу 1976
 1/512 финала. Киев. «Цементник» — Большевик 3:0
 1/256 финала. Вильнюс. «Цементник» — Жальгирис 0:6

С 1991 года, после прекращения финансирования, команда практически прекратила выступления на республиканском и полупрофессиональном российском уровне.

Известные игроки 
 С. Подпалый (1982);
 М. Изотов (1984—1989)

Хоккей

Климат 
 Среднегодовая температура воздуха — −5,3 °C
 Относительная влажность воздуха — 81 %
 Средняя скорость ветра — 5,3 м/с
 Полярная ночь: с 17 по 27 декабря — 11 суток
 Полярный день: с 30 мая по 14 июля — 46 суток

Известные жители, уроженцы 
 Аркадий Вятчанин
 Анатолий Поляков
 Анастасия Иваненко
 Ирина Вятчанина
 Елизавета Горшкова
 Аркадий Вятчанин (старший)
 Денис Шаляпин - 
 Людмила Шаляпина

Примечания

Ссылки 
 Твоя Воркута
 Спорт-Экспресс. С. Подпалый. В Воркуту поехал добровольно
 
 Воркутинский цементный завод

Населённые пункты, вошедшие в состав Воркуты
Бывшие посёлки городского типа Коми
Бывшие посёлки городского типа Ненецкого автономного округа